Peltogasterella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Krüger 1912. Peltogasterella ingår i familjen Peltogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rotfotingar
Peltogasterella